Pterophoridae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Subfamílias
Contém as subfamílias:
 Agdistinae Tutt, 1906 
 Deuterocopinae Gielis, 1993 
 Ochyroticinae Wasserthal, 1970 
 Pterophorinae Zeller, 1841

Referências

Lepidoptera